Kołoząb peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kołoząb, village de la voïvodie de Mazovie
 Kołoząb, village de la voïvodie de Poméranie